Soller ist der Name verschiedener Orte:
 Soller (Vettweiß), Ort in der Gemeinde Vettweiß
 Soller (Bad Münstereifel), ein Stadtteil von Bad Münstereifel
 Sóller, ein Ort auf der spanischen Insel Mallorca

eine Maßeinheit von
 Soller (Einheit), ein Stückmaß

der Familienname von
 August Soller (1805–1853), deutscher Architekt
 Johanna Soller (* 1989), deutsche Dirigentin, Chorleiterin, Organistin und Musikpädagogin
 Kyle Soller (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Soler
 Sollers